Bjørnafjorden peut désigner :

 Le Bjørnafjorden ou Bjørnafjord, un fjord situé dans le comté de Vestland, en Norvège.
 Bjørnafjorden (municipalité) une municipalité de 25 049 habitants située au bord du fjord et qui tire son nom de celui-ci.